Kendra es un nombre de mujer, de origen discutido, que puede hacer referencia a:

Personas
Kendra Harrison, una atleta estadounidense, actual récord mundial de 100 metros de obstáculos femeninos
Kendra Lust, una actriz porno estadounidense
Kendra Smith, una músico estadounidense
Kendra Wilkinson, un personaje público estadounidense

Personajes
Kendra Young, un personaje de la serie de televisión Buffy the Vampire Slayer

Otros usos
Huracán Kendra, un huracán tropical de 1978
Kendra (serie de televisión), una serie de televisión estadounidense basada en la realidad

Referencias